Lista 67 hrabstw w stanie Floryda, w Stanach Zjednoczonych:

 
Floryda